Szapáry László (1831–1883) katona, lovassági tábornok
 Szapáry László (1864–1939) politikus, Fiume kormányzója

László